Goheen ist der Familienname folgender Personen:

 Moose Goheen (1894–1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Robert F. Goheen (1919–2008), US-amerikanischer Universitätspräsident und Botschafter in Indien